БТР-80 (Брони́рованный транспортёр — 80 моде́ль) — советский бронетранспортёр.

Создан в начале 1980-х годов как дальнейшее развитие бронетранспортёра БТР-70, с учётом выявленных в Афганской войне недостатков последнего, и предназначался для его замены в мотострелковых войсках. БТР-80 поступил в серийное производство в 1984 году, и, неоднократно модернизируясь, по состоянию на 2012 год всё ещё находится в производстве. Последние модификации БТР-80, оснащённые усиленным вооружением, многими специалистами классифицируются как колёсные боевые машины пехоты. Применялся советскими войсками в Афганской войне, а с 1990-х годов является основным бронетранспортёром Вооружённых Сил России и ряда других бывших советских республик и использовался практически во всех крупных вооружённых конфликтах на постсоветском пространстве. Активно поставлялся и поставляется на экспорт; в общей сложности по состоянию на 2011 год БТР-80 состоит на вооружении по меньшей мере 26 государств.

История создания и производства 
Основным бронетранспортёром СССР к началу 1980-х годов стал запущенный в серийное производство в 1976 году БТР-70. Опыт их эксплуатации уже вскоре показал, что, несмотря на немалые улучшения по сравнению с более ранним БТР-60, большинство основных недостатков предшественника перешли к нему почти без изменений. Одним из них была сравнительно сложная и ненадёжная конструкция силовой установки из спаренных карбюраторных двигателей, отличавшихся к тому же повышенным расходом топлива и рядом других недостатков по сравнению с дизельным двигателем. Не менее серьёзной проблемой оставалась неудовлетворительная высадка и посадка десанта и экипажа, лишь немногим улучшившаяся по сравнению с БТР-60. Неудовлетворительной, как показала Афганская война, оставалась и защищённость машины. Ко всему этому на БТР-70 прибавились проблемы с водомётным движителем новой конструкции, который на плаву часто забивался водорослями, торфяной жижей и тому подобными предметами.

Для исправления этих недостатков, в конструкторском бюро Горьковского автозавода под руководством И. Мухина и Е. Мурашкина в начале 1980-х годов был спроектирован бронетранспортёр ГАЗ-5903. При сохранении неизменной компоновки БТР-70, новая машина отличалась от неё целым рядом изменений. Вместо спарки карбюраторных двигателей был установлен один дизельный двигатель большей мощности, для посадки и высадки экипажа были введены большие двухстворчатые люки в бортах корпуса. Сам корпус стал на 115 мм выше и длиннее, и на 100 мм шире, хотя общая высота машины возросла лишь на 30 мм. Дальнейшее развитие получило стремление обеспечить экипажу возможность ведения огня из-под защиты брони, для чего стрелковые порты в бортах корпуса были заменены шаровыми установками, развёрнутыми в сторону передней полусферы. Бронирование бронетранспортёра было усилено лишь незначительно, но даже при этом масса ГАЗ-5903 возросла на 18 % по сравнению с БТР-70, с 11,5 до 13,6 тонны, хотя подвижность машины в целом осталась неизменной, а запас хода только увеличился. После успешных государственных испытаний ГАЗ-5903 был в 1986 году принят на вооружение Советской Армии под обозначением БТР-80.

Описание конструкции 
БТР-80 имеет компоновку с расположением отделения управления в лобовой, совмещённого десантного и боевого — в средней, а моторно-трансмиссионного — в кормовой части машины. Штатный экипаж БТР-80 состоит из трёх человек: командира отделения (машины), механика-водителя и наводчика; помимо них, бронетранспортёр может перевозить семь человек десанта внутри, в десантном отделении, и ещё столько же снаружи, на броне.

Броневой корпус и башня 
БТР-80 не способен выдержать попадания реактивной гранаты. Также машина уязвима против ПТРК противника, так как уступает им в дальности поражения (2000 метров против 4000-5000 у ракетных комплексов). Несколько лучше ситуация у БТР-80А, однако он тоже сильно уязвим против управляемых ракет.

Бронетранспортёр может быть уничтожен огнём мелкокалиберной артиллерии (ЗУ-23, 2А42 и др.) и крупнокалиберными пулемётами калибра 12,7 и 14,5 миллиметров.

Также БТР-80 уязвим от огня практически любых пушек. 120-мм миномётные мины также могут вывести его из строя.

БТР-80 имеет слабо дифференцированную противопульную бронезащиту. Броневой корпус транспортёра изготавливается при помощи сварки из катаных листов гомогенной броневой стали толщиной от 5 до 9 мм. Большинство листов вертикального бронирования БТР-80, за исключением нижних бортовых и кормового, установлены со значительными углами наклона. Броневой корпус всех БТР-80 имеет обтекаемую форму, повышающую его водоходные качества и снабжён складным волноотражательным щитком, укладывающимся в походном положении на средний лобовой лист корпуса, слегка повышая таким образом его защиту.

В лобовой части корпуса размещается отделение управления, в котором, слева и справа соответственно, находятся механик-водитель и командир бронетранспортёра. За ним располагается отделение десанта, совмещённое с боевым. Шесть десантников в кормовой части десантного отделения располагаются в нём на двух продольных пластиковых сиденьях в центре, сидя лицом к борту. В передней части, сразу за местами механика-водителя и командира, находятся два одиночных сиденья для оставшихся членов десанта, при этом правое сиденье развёрнуто по ходу машины, чтобы обеспечить возможность ведения огня, а левое, занимаемое членом десанта, в боевых условиях становящимся башенным стрелком, развёрнуто спиной к борту. Возле мест всех членов десанта, кроме башенного стрелка, в бортах имеются восемь шаровых установок с углами горизонтальной наводки от ±15 до ±25° для стрельбы из индивидуального оружия (автоматов). Шаровые установки развёрнуты в направлении передней полусферы, в результате чего задняя полусфера является мёртвой зоной для десантников, небольшая мёртвая зона имеется и спереди слева. Также, ещё два лючка для обстрела верхней полусферы, без шаровых установок, имеются в десантных люках в крыше.

На БТР-80, как и на предшественниках, имеются два прямоугольных десантных люка в крыше, однако основным средством высадки и посадки на нём служат большие двухстворчатые бортовые двери, размещённые сразу за башней. Верхняя крышка бортовой двери откидывается вперёд по ходу машины, а нижняя открывается вниз, становясь подножкой, что, в отличие от предшественников, допускает посадку и высадку десанта из БТР-80 на ходу. Механик-водитель и командир, как и на предыдущих моделях бронетранспортёров, имеют два индивидуальных полукруглых люка над своими рабочими местами. Помимо этого, в корпусе БТР-80 имеется целый ряд люков и лючков, служивших для доступа к агрегатам двигателя, трансмиссии и лебёдки.

Вооружение 

Вооружение БТР-80 составляет спаренная установка 14,5-мм пулемёта КПВТ и 7,62-мм ПКТ. Установка размещается на цапфах в лобовой части башни, её наведение в вертикальной плоскости, в пределах −4…+60°, осуществляется вручную при помощи винтового механизма, горизонтальная наводка осуществляется вращением башни. Наводка пулемётов на цель осуществлялась при помощи перископического монокулярного оптического прицела 1ПЗ-2, имевшего переменное увеличение 1,2× или 4× при поле зрения, соответственно, 49° и 14° и обеспечивавшего огонь из КПВТ на дальность до 2000 метров по наземным целям и 1000 м по воздушным целям, и из ПКТ — до 1500 метров по наземным целям. КПВТ предназначен для борьбы с легкобронированной и небронированной техникой противника, включая низколетящие воздушные цели, и имеет боекомплект 500 патронов в 10 лентах, снаряжённых бронебойно-зажигательными пулями Б-32, бронебойно-трассирующими БЗТ, бронебойно-зажигательными, с сердечником из карбида вольфрама, БСТ, зажигательными ЗП и зажигательными мгновенного действия МДЗ. ПКТ же предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника и имеет боекомплект в 2000 патронов в 8 лентах. Общий вес установки составляет 149 кг без боекомплекта, включая 7 мм бронеколпак весом 65 кг, прицел 1П3-7 и устройство постановки дымовой завесы. Вес боекомплекта составляет 180 кг включая дымовые гранаты 3Д6.

Средства наблюдения и связи 

Механик-водитель и командир БТР-80 в дневное время в небоевых условиях осуществляют наблюдение за местностью через два закрытых ветровыми стёклами люка в верхнем лобовом бронелисте корпуса. В боевых условиях, или при движении ночью, наблюдение за местностью они ведут через перископические смотровые приборы различных типов. Механик-водитель, на машинах ранних выпусков, располагал тремя перископическими смотровыми приборами ТНПО-115 для обзора переднего сектора, на машинах последующих серий к ним был добавлен ещё один ТНПО-115 в левом верхнем скуловом бронелисте корпуса. В ночных условиях, центральный из направленных вперёд приборов заменялся перископическим бинокулярным пассивным прибором ночного видения ТВНЕ-4Б, работавшим за счёт усиления естественного освещения, либо за счёт подсветки фарой ФГ125 с инфракрасным светофильтром. Поле зрения прибора по горизонту составляло 36°, по вертикали — 33°, а дальность видения при нормальных условиях — 60 метров при подсветке фарой и 120 при естественной освещённости в 5 лк.

Основным средством наблюдения для командира машины является комбинированный бинокулярный перископический электронно-оптический смотровой прибор ТКН-3 с дневным и пассивным ночным каналами. ТКН-3 имел увеличение в 5× для дневного и 4,2× для ночного канала, при поле зрения в 10° и 8°, соответственно. Установка прибора позволяла его поворот в пределах ±50° по горизонтали и качание в пределах −13 — +33° в вертикальной плоскости. С прибором был соединён прожектор ОУ-3ГА2М со съёмным инфракрасным светофильтром, служивший для подсветки при недостаточной естественной освещённости. Дальность видения ночью для ТКН-3 составляла 300—400 метров. Помимо ТКН-3, командир располагает тремя приборами ТНПО-115 — двумя для обзора переднего сектора и одним, установленным в правом верхнем скуловом бронелисте.

Для башенного стрелка, основным средством наблюдения за местностью является прицел орудия, кроме этого у него имеются перископические смотровые приборы: ТНП-205, расположенный в левом борту башни и ТНПТ-1, установленный в крыше башни и обеспечивающий задний обзор. Десант располагал двумя перископическими смотровыми приборами ТНП-165А, установленными в крыше корпуса за башней, у посадочных мест десантников-пулемётчиков, а также четырьмя приборами ТНПО-115, установленными в верхних бортовых бронелистах корпуса по обе стороны от дверей.

Для внешней связи, на БТР-80 ранних выпусков устанавливалась радиостанция Р-123М, на машинах более поздних выпусков заменённая более современными Р-163 или Р-173. Для внутренней связи, БТР-80 оснащён танковым переговорным устройством Р-124 на трёх абонентов — командира, механика-водителя и башенного стрелка.

Двигатель и трансмиссия 
 
На БТР-80 используется двигатель КамАЗ-7403 с турбокомпрессором, установленном в развале двигателя. БТР-80 с двигателем ЯМЗ-238М2 имеет индекс БТР-80М.

При преодолении водных преград, чтобы не допустить попадания воды в двигатель, устанавливаются высокие воздухозаборные трубы.

Использование на БТР-80 одного двигателя повлекло значительные изменения трансмиссии. Усилие от двигателя через фрикционное сухое двухдисковое сцепление с гидравлическим приводом поступает на пятиступенчатую трёхходовую коробку передач. Вторая, третья, четвёртая и пятая передачи с синхронизаторами.

Крутящий момент с коробки передач через промежуточный карданный вал передаётся на раздаточную коробку, которая сделана двухступенчатой, с дифференциальной раздачей крутящего момента на два потока: на первый — третий и на второй — четвёртый мосты. На бронетранспортёре есть принудительная блокировка межосевого дифференциала для тяжёлых дорожных условий (включение понижающей передачи и блокировка межосевого дифференциала только при включённых передних мостах). А чтобы при перегрузке трансмиссии (при заблокированном дифференциале) исключить поломки, в раздаточной коробке есть фрикцион—муфта предельного момента.

От раздаточной коробки мощность отбирается также на водомётный движитель и лебёдку. На раздаточной коробке установлены два тормозных механизма стояночной тормозной системы трансмиссионного типа.

Оригинальная раздаточная коробка позволяет использовать в БТР-80 с незначительными изменениями многие узлы и детали его предшественника — БТР-70, в их числе ведущие мосты, подвеска, рулевое управление, рабочие тормоза и другое.

Ходовая часть 
Четыре ведущих моста, передние мосты отключаемы, колёсная формула 8х8. Гидроусилитель руля, поворачивают передние 4 колёса на большую величину, чем задние, ход бронетранспортёра плавный, у него хорошая динамика, высокая проходимость, большая скорость.

Высокая скорость БТР-80 обеспечена мощным двигателем, приводом на все восемь колёс, их независимой торсионной подвеской, большим клиренсом, централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах, благодаря чему БТР-80 способен следовать за танками и преодолевать окопы и траншеи шириной до 2 м с ходу.

Централизованная система регулирования давления воздуха в шинах обеспечивает высокую проходимость БТР-80 по бездорожью, сравнимую с гусеничными машинами.

Кроме того, БТР-80 может продолжить движение при выходе из строя одного или двух колёс. БТР не пострадает при наезде на противопехотную мину, но и при подрыве на противотанковой мине сохранит подвижность, так как энергия взрыва повредит, как правило, одно из восьми колёс.

Водомётный движитель 
Под радиатором установлены два водомётных двигателя. Водозаборные отверстия в днище за задними колёсами и закрыты защитными решётками. Появление второго водомёта, в отличие от БТР-70, можно объяснить желанием улучшить манёвренность бронетранспортёра при плавании в воде.

Модификации

Советские и российские 
 БТР-80 — базовая модификация с вооружением из 14,5-мм пулемёта КПВТ и 7,62-мм ПКТ
 БТР-80К — командирский вариант БТР-80, с сохранением вооружения и дополнительным связным и штабным оборудованием
 БТР-80А — Принят на вооружение в 1994 году. модификация с вооружением из 30-мм автоматической пушки 2А72 и 7,62-мм пулемёта ПКТ, установленных в новой башне лафетной компоновки. Многими специалистами классифицируется как колёсная боевая машина пехоты
 БТР-80С — вариант БТР-80А для войск национальной гвардии России, оснащённый 14,5-мм пулемётом КПВТ и 7,62-мм ПКТ в башне лафетной компоновки
 БТР-80М — вариант БТР-80 с двигателем ЯМЗ-238 (240 л. с.) и шинами КИ-126 с увеличенной пулестойкостью. Отличается от своих предшественников увеличенной длиной корпуса.
 БТР-80 (Совэлмаш) - вариант БТР-80 с демонтированным вооружением и гибридной силовой установкой компании Совэлмаш, новыми редукторами на каждое из 8 колёс. Был представлен на форуме Армия-2022.
 БТР-80АТТ — редкий вариант БТР-80А для северных и арктических регионов, оснащённый 14,5-мм пулемётом КПВТ и 7,62-мм ПКТ в башне лафетной компоновки. Основное отличие - это повышенный клиренс и два дизельных двигателя КамАЗ - 7403

Венгерские 
 В Венгрии предприятием CURRUS на базе БТР-80 было разработано семейство специальных машин с установкой различного дополнительного оборудования, с учётом требований НАТО:
 BTR-80  — невооружённая бронированная медицинская машина
 BTR-80 VSF — машина радио- био- химической разведки
 BTR-80  — ремонтно-эвакуационная машина
 BTR-80 MPAEJ — машина техобслуживания и ремонта
 BTR-80 MPFJ — инженерная машина

Украинские 
 БТР-80-КБА-2 — украинская модернизация БТР-80 (башня БТР-80 демонтирована, вместо неё установлен боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой КБА-2 и устройством для отстрела дымовых гранат)
 БТР-80УМ — украинская модернизация БТР-80 с новой башней с пулемётно-пушечным вооружением (23-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемёт) и дизельным двигателем мощностью 300 л. с. Первый демонстрационный образец БТР-80УМ был представлен на учениях в сентябре 1998 года
 БТР-80УП — украинско-польская модернизация БТР-80, разработанная для Ирака. Усилена защита, установлен новые дизельные двигатели мощностью 300 л. с., новые шины и новые электрические и пневматические системы, снята водомётная установка. Помимо линейного бронетранспортёра, разработаны 7 специализированных модификаций
 БТР-80М «Гром» — украинская модернизация БТР-80 (башня БТР-80 демонтирована, вместо неё установлен боевой модуль «Гром»). 27 октября 2015 года были показаны на военном параде
 БТР-80Т — украинская модернизация БТР-80, предложенная компанией «Техимпекс». Штатный двигатель заменён на более мощный с турбонаддувом мощностью 303 л. с. Коробка передач — 8-ми ступенчатая. Запас хода увеличен до 750 км. Вооружение — боевой модуль БМ-23-2.
 БТР-94 - украинская модернизация по заказу Иордании - заменена башня, двигатель, усилена защита.

Машины на базе БТР-80

Советские и российские 
 1В152 — унифицированный командно-наблюдательный пункт КСАУО 1В126 «Капустник-Б»
 2С23 «Нона-СВК» — 120-мм самоходное артиллерийское орудие
 БРВМ-К — бронированная ремонтно-восстановительная машина
 БРДМ-3 — бронированная разведывательно-дозорная машина
 БРЭМ-К — бронированная ремонтно-эвакуационная машина
 ГАЗ-59037 — гражданский внедорожник
 БПДМ «Тайфун» — боевая противодиверсионная машина, создана в 1990-е годы на базе БТР-80
 БПДМ «Тайфун-М» — боевая противодиверсионная машина, создана в 2007—2012 годах на базе БТР-82
 ГАЗ-5903Ж — бронированная машина для ремонта контактных сетей электрифицированных участков Ж/Д-путей на комбинированном железнодорожном и пневмоколёсном ходу
 ГАЗ-59402 «Пурга» — бронированная пожарная машина на комбинированном железнодорожном и пневмоколёсном ходу
 УНШ (К1Ш1) — унифицированное шасси для создания специальных колёсных машин, предназначенных для монтажа аппаратуры связи, средств разведки, медицинской помощи и других возможных средств специального назначения. Внешне отличается увеличенной высотой средней части корпуса и дополнительно смонтированными люками. Изготавливается в двух вариантах: УНШ-10 — с колпаком и УНШ-12 — без колпака.
 Р-439МД2 — станция спутниковой связи.
 РБ-531Б «Инфауна» — комплекс радиоэлектронной борьбы.
 БММ-80 — бронированная медицинская машина
 9С482М6 — российский подвижный пункт управления подразделений ПВО
 Р-149БМР «Кушетка-Б» — командно-штабная машина
 Р-149МА1 — командно-штабная машина
 РХМ-4 — бронированная машина химической и радиационной разведки
 РХМ-6 — бронированная машина химической и радиационной разведки
 РПМ-2 — бронированная машина для разведывательно-поисковой деятельности (предназначена для поиска, обнаружения и определения места локальных радиоактивных и химически опасных аномалий)
 ЗС-88, ЗС-96 — звуковещательные станции

Украинские 
 БРЭМ-2000К — украинская бронированная ремонтно-эвакуационная машина производства Киевского ремонто-механического завода
 ASGLA («ASRAD — IGLA») — зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса действия, разработанный европейской компанией MBDA при участии украинской фирмы «Арсенал». Представляет собой вариант немецкого зенитно-ракетного комплекса ASRAD (использующий для стрельбы ракеты «Игла») на базе БТР-80, ранее состоявших на вооружении армии ГДР

Операторы 

 : по разным источникам, всего 103 БТР-80 или 500 БТР-80/82 по состоянию на 2020 год
 Сухопутные войска Азербайджана — 7 БТР-80А, по состоянию на 2022 год
 Государственная пограничная служба Азербайджана — 19 БТР-60, БТР-70 и БТР-80, по состоянию на 2020 год
 Внутренние войска МВД Азербайджана — 7 БТР-60, БТР-70 и БТР-80, по состоянию на 2022 год
  — 150 БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — около 170 БТР-152, БТР-60 и БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — 4 БТР-80, по состоянию на 2020 год
  — 330 БТР-80, по состоянию на 2020 год
  — 153 БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — 10 БТР-80, по состоянию на 2016 год,, поставлены с Украины в 2001 году.
 :
 Сухопутные войска Венгрии — 260 БТР-80 и 120 БТР-80А, по состоянию на 2016 год
 Пограничные войска Венгрии — 68 БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — 114 БТР-80А и машин на его базе, по состоянию на 2016 год. Контракт на поставку 100 единиц БТР-80А заключён в 2009 году
  — 19 БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — 8 БТР-80А, по состоянию на 2016 год
  — 100 БТР-80А, по состоянию на 2016 год
  — некоторое количество БТР-80А, по состоянию на 2016 год
  — 190 БТР-80 и 107 БТР-80А, по состоянию на 2016 год.
  — 10 БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — 32 БТР-80А, по состоянию на 2016 год
  — 6 БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — 20 БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — 12 БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — 13 БТР-80, по состоянию на 2020 год
  — 20 БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — 5 БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — 120 БТР-70 и БТР-80, по состоянию на 2016 год
 :
 Сухопутные войска — 1500 БТР-80 и 100 БТР-80А, по состоянию на 2020 год
 Береговые войска ВМФ — 100 БТР-80, по состоянию на 2020 год
 Росгвардия — некоторое количество БТР-80, по состоянию на 2020 год
 Пограничная служба ФСБ — некоторое количество БТР-80, по состоянию на 2020 год 
  — некоторое количество БТР-80, по состоянию на 2016 год. 30 единиц БТР-80 поставлено из России в период с декабря 2013 по март 2014 года
  — поставлено в 2006 году 30 БТР-80; 7 БТР-80А, по состоянию на 2016 год
  — 23 БТР-60, БТР-70 и БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — 450 БТР-80 и 4 БТР-80А, по состоянию на 2016 год
  — 535 БТР-60 и БТР-80 в жандармерии, по состоянию на 2016 год
  — 210 БТР-80, по состоянию на 2016 год
 
 Сухопутные войска Украины — 93 БТР-80, по состоянию на 2020 год
 Десантно-штурмовые войска Украины — 122 БТР-80, по состоянию на 2020 год
 Морская пехота Украины — некоторое количество БТР-80, по состоянию на 2020 год 
 Национальная гвардия Украины — некоторое количество БТР-80, по состоянию на 2020 год
  — 24 БТР-80, по состоянию на 2016 год
  — 25 БТР-80 и БТР-80А, по состоянию на 2016 год
  — 15 БТР-80, по состоянию на 2016 год

Бывшие операторы 
  — некоторое количество, по состоянию на 2010 год
  — некоторое количество ГАЗ-59037, используется спасателями
  — поставлено в 2006 году 32 БТР-80; 12 БТР-80А, по состоянию на 2013 год
 :
 Морская пехота Колумбии — 8 БТР-80А, по состоянию на 2013 год
  — 69 TAB B-33 Zimbru, по состоянию на 2013 год. БТР-80 производился по лицензии под обозначениями B-33 и Zimbru, в период с 1988 по 1991 годы произведено 70 единиц
  — 2 БТР-80 поставлены с Украины в 2011 году
  — поставлено в 2006 году 14 БТР-80
  — 2 БТР-80 поставлены из СССР в 1990 году
  — 86 БТР-70 и БТР-80, по состоянию на 2007 год
 :
 МЧСиО Южной Осетии — 90 БТР-70 и БТР-80, по состоянию на 2008 год
 Миротворческий батальон «Алания» Южной Осетии — 18 БТР-80, по состоянию на 2008 год

Галерея 
Разведывательно-поисковая машина РПМ-2 на базе БТР-80 в преддверии Дня войск РХБЗ РФ, на учениях 1-й мобильной бригады РХБЗ и 9-го отдельного полка засечки и разведки на Шиханском полигоне в 2011 году. Предназначена для поиска, обнаружения и определения места локальных и радиоактивных и химически опасных аномалий с передачей данных о результатах разведки на пункты управления.

Служба и боевое применение 

 Афганская война (1979—1989)
 Вооружённый конфликт в Приднестровье — 1 БТР-80 молдавской армии был захвачен в качестве трофея приднестровскими формированиями 2 марта 1992 года в боях.
 Гражданская война в Таджикистане
 Карабахская война
 Грузино-абхазский конфликт
 Чеченские войны (1994—1996, 1999—2002), Борьба с терроризмом на Северном Кавказе (2009—2017) 
 Турецко-курдский конфликт — в 1993 году Турция закупила у России 239 единиц БТР-80 которые использовались в операциях по ликвидации курдских повстанцев.
 Война в Южной Осетии
 Гражданская война в Сирии — появились на вооружении Сирийской армии с апреля 2014 года
 Вооружённый конфликт на востоке Украины
 Вторая Карабахская война
 Вторжение России на Украину (2022) По состоянию на 26 июня 2022 года 28 БТР-80 были захвачены украинской стороной

См. также 
 БТР-82

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 М. Никольский, В. Ильин. БТР-80 — «Техника и вооружение», 1999, № 11-12

Ссылки 
 БТР-80 на Броне-Сайте Чобитка Василия 
 27 фотографий БТР-80 на сайте ScaleModels.ru 
 Бронетранспортёр БТР-80 на сайте WorldWeapon.ru 

Бронетранспортёры по алфавиту
Бронетранспортёры СССР
Бронетранспортёры России
Бронетранспортёры Афганской войны (1979—1989)
Военная продукция Горьковского автомобильного завода
Плавающие бронетранспортёры